Esport:
Ciclisme:
Redlands Bicycle Classic, una carrera ciclista anual que es disputa a Califòrnia (Estats Units)
 Geografia:
Estats Units:
Redlands (Califòrnia), una ciutat de l'estat de Califòrnia
Universitat de Redlands, una universitat californiana de la ciutat de Redlands
Redlands (Colorado), una concentració de població designada pel cens de l'estat de Colorado